Aleksandr Fadejev (schrijver)
 Aleksandr Fadejev (kunstschaatser)